Па́вел Кро́тов:
 Кротов, Павел Александрович (род. 1961) — российский историк.
 Кротов, Павел Вадимович (род. 1992) — российский фристайлист.